R10 (België), een ringweg in de stad Antwerpen
 R10 (Ghana), een regionale weg in Ghana
 R-10 (Montenegro), een regionale weg in Montenegro